Kop může být:

 jiný výraz pro kopnutí (případně produkt činnosti zvané kopání)
 herní situace v některých kolektivních sportech (zde zejména fotbal, ragby a příbuzné sporty)
 malý trestný kop (v ragby)
 pokutový kop (v kopané)
 rohový kop (v kopané)
 trestný kop (v ragby)
 volný kop (v ragby)
 volný přímý kop (v kopané)
 údery nohou v některých bojových sportech

zkratka
 KOP – katedra ošetřovatelství a porodní asistence Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

příjmení osob
 František Kop (právník) (1906–1979) – profesor církevního práva
 František Kop (saxofonista) (* 1959) – český jazzový saxofonista
 Petr Kop (1937–2017) – český volejbalista

jiný význam
 Spion Kop, zkráceně též Kop – návrší v Jihoafrické republice, místo kde se odehrála Bitva na Spion Kop v Búrské válce
 Spion Kop (stadion) – tribuna na britském sportovním stadionu Anfield Road

Externí odkazy